|-
| 86101 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86102 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86103 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86104 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86105 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86106 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86107 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86108 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86109 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86110 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86111 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86112 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86113 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86114 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86115 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86116 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86117 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86118 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86119 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86120 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86121 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86122 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86123 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86124 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86125 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86126 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86127 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86128 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86129 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86130 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86131 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86132 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86133 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86134 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86135 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86136 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86137 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86138 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86139 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86140 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86141 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86142 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86143 - || || 9 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86144 - || || 11 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86145 - || || 11 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86146 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86147 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86148 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86149 - || || 10 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86150 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86151 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86152 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86153 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86154 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86155 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86156 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86157 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86158 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86159 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86160 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86161 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86162 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86163 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86164 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86165 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86166 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86167 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86168 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86169 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86170 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86171 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86172 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86173 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86174 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86175 - || || 10 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86176 - || || 5 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86177 - || || 8 de setembre, 1999 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| 86178 - || || 4 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86179 - || || 5 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86180 - || || 5 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86181 - || || 7 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86182 - || || 7 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86183 - || || 7 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86184 - || || 8 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86185 - || || 8 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86186 - || || 8 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86187 - || || 8 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86188 - || || 14 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86189 - || || 4 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86190 - || || 5 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86191 - || || 6 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86192 - || || 18 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86193 - || || 18 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86194 - || || 18 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86195 - || || 30 de setembre, 1999 || San Marcello || L. Tesi, G. Forti
|-
| 86196 - || || 24 de setembre, 1999 || Piszkéstető || JAS, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| 86197 - || || 30 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86198 - || || 29 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86199 - || || 30 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86200 - || || 30 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
6